Тахмек () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Tahmek c майяйского языка можно перевести как: крепкое объятие.

Площадь муниципалитета равна 102 км², что составляет 0,26 % от площади штата, а наивысшая точка — 10 метров над уровнем моря, расположена в поселении Штабай.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Какальченом, на востоке с Хоктуном, на юге с Хокабой, на юго-западе с Сее, и на северо-западе с Тишкокобом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1918 году, в его состав входит 6 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 торговля, сферы услуг и туризма — 43,8 %;
 производство и строительство — 27,7 %;
 сельское хозяйство и скотоводство — 27,6 %;
 безработные — 0,9 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 85 км;
 электрификация: 96,7 %;
 водоснабжение: 99,4 %;
 водоотведение: 64,6 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить церковь Святого Лоренцо, построенную в XVII веке, бывшую асьенду Штабай XIX века, а также археологические памятники цивилизации майя — Шемаа и Ситпач.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана